Cette page recense le nombre de dirigeants d'exécutifs locaux (conseils régionaux, départementaux, métropolitains, communautaires et municipaux) par parti et par sexe en France.

Président(e)s de conseils régionaux

Répartition par parti

Répartition par sexe

Président(e)s de conseils départementaux

Répartition par parti

Répartition par sexe

Président(e)s d'intercommunalité

Président(e)s de conseils métropolitains

Président(e)s de conseils d'agglomérations

Président(e)s de conseils communautaires

Maires

Grandes villes de France

Répartition par parti

Répartition par sexe

Villes préfectures

Répartition par partis

Répartition par sexe

Villes sous-préfectures

Répartition par partis

Répartition par sexe

Notes et références 

Politique en France